Чарльз Блиш Уиндер (; , Огайо — , Уэйн, Чампэйн, Огайо) — американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр, майор.

Уиндер принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в двух дисциплинах. Он стал чемпионом в стрельбе из армейской винтовки среди команд и разделил 16-е место в стрельбе из винтовки на 1000 ярдов.

Ссылки 

Стрелки США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от США